Финал Кубка Греции по футболу 2014/2015 годов состоялся 23 мая 2015 года. «Олимпиакос» переиграл «Ксанти» со счётом 3:1 и стал обладателем Кубка Греции.

Путь к финалу

Финал

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на soccerway.com

2015
Греция
ФК «Олимпиакос» Пирей
События 23 мая
Май 2015 года
Спорт в Греции в 2015 году
Спортивные соревнования в Афинах
ФК «Ксанти»